

Персоналії 
 Ґері Барлоу (;  1974) — британський піаніст, композитор, музичний продюсер, фронтмен та автор більшості хітів гурту Take That.
 Пітер Барлоу (; 1676–1772) — англійський фізик і математик.
 Метью Барлоу (;  1970) — американський рок-музикант, вокаліст гурту Iced Earth.

Наука і технології 
 Формула Барлоу описує залежність внутрішнього тиску, який може витримати труба чи інша циліндрична посудина, від її розмірів і міцності матеріалу.
 Лінза Барлоу — лінза або система лінз, що збільшує ефективну фокусну відстань оптичної системи (телескопа, мікроскопа, об'єктива тощо).
 Таблиці Барлоу — математичні таблиці, складені англійським математиком Пітером Барлоу.

Барлоу — місто, штат Кентуккі
 Барлоу — місто, штат Орегон

Інше 
 15466 Барлов (15466 Barlow) — астероїд головного поясу, відкритий 14 січня 1999 року.